Уксусов — фамилия.

Носители:
 Уксусов, Александр Александрович (1874—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Уксусов, Иван Ильич (1905—1991) — русский советский писатель.